П'єр-Симон Лаплас (Pierre-Simon Laplace. 23 березня 1749  — †5 березня 1827 ) — французький математик і астроном 
 4628 Лаплас (4628 Laplace) — астероїд головного поясу

Див. також
 Ровіль-ла-Плас
 Сен-Клеман-де-ла-Плас
 Сен-Мартен-де-ла-Плас